Radovan (hrvatski prijestolonasljednik), sin kralja Dmitra Zvonimira
 Majstor Radovan, hrvatski kipar
 Mario Radovan, hrvatski znanstvenik
 Radovan (Ivanec), gradsko naselje Ivanca
 Radovan (planina), planina u BiH
 Radovan (jezero), jezero u BiH